Ел Торонхил има више значења:

 Ел Торонхил (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Торонхил (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику